Реви́зия (от  — пересмотр, повторное исследование) — многозначный термин:

Исторические
 Ревизия — перепись населения в России XVIII и начала XIX веков
 Ревизии в Великом княжестве Литовском
 Сенаторские ревизии (с 1722)

Финансовые
 Документальная ревизия
 Ревизия внешнеэкономической деятельности
 Ревизия кассы
 Ревизия определения и распределения прибыли
 Ревизия основных средств
 Ревизия расчётов
 Ревизия финансовых вложений
 Ревизия хозяйственных договоров
 Документальная ревизия в правоохранительной деятельности

Пересмотр положений
 Ревизия марксизма
 Ревизия сионизма

См. также 
 Ревизские сказки — поимённые списки обложенных податью
 Ревизор
 Ревизионизм